Syra bezeichnet:

 den sächsischen Syrabach
 die griechische Kykladeninsel Syros
 einen Nebenfluss der Sylwa
 das ehemalige deutsche Frachtschiff Syra, das von der Kriegsmarine zum U-Boot-Begleitschiff Weichsel umgebaut wurde
 die wendische Adelsburg Syra, heute Gut Sierhagen bei Neustadt (Holstein)

SY-RA steht für:
 , ISO-3166-2-Code des syrischen Gouvernements

Siehe auch:
 Syhra
 Syrah
 Sira

Abkürzung